Malí puede referirse a:

Lugares 
 Mali,   un país de África Occidental.
 Mali preimperial, época histórica anterior al imperio maliense.
 Imperio de Mali, una poderosa nación Mandínka que pues existió entre 1247 y 1600 aproximadamente.
 Federación de Mali, un antiguo país de África Occidental.
 Malli, una localidad de Guinea.
 Mali, una prefectura.   en Guinea.
 Mali, una localidad de la República Democrática del Congo.
 Mali, una localidad de Irán.
 Mali, una localidad de Liberia.
 Mali, una localidad de Nepal.
 Río Mali, un río de Birmania.

Otros 

 Mali, casta de jardineros y cultivadores de flores en Nepal y el norte de la India.
 Mali, dibujante en la revista Tamil Anada Vikatan.
 ARM Mali, hardware y software de gráficos, fabricado por ARM Holdings.
 MALI (Museo de Arte de Lima), Perú.
 Mali, una película india de 1944.